

Patronymes 
Ziazov (masculin ; ) ou Ziazova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aïrat Ziazov (1991-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe